Качанюк Михайло Адамович (1889-1933) — український письменник.
 Качанюк-Спєх Ірина (13 червня 1935) — українська перекладачка. Член Національної спілки письменників України.

Українські прізвища